Farnoldia — рід грибів родини Lecideaceae. Назва вперше опублікована 1983 року.

Класифікація 
До роду Farnoldia відносять 8 видів:
 Farnoldia dissipabilis
 Farnoldia hypocrita
 Farnoldia hypocrita
 Farnoldia jurana
 Farnoldia micropsis
 Farnoldia muscigena
 Farnoldia muscigena
 Farnoldia similigena

Примітки

Джерела 
 Hertel, H. 1983. Über einige aus Lecidea und Melanolecia (Ascomycetes lichenisati) auszuschliessende Arte. Mitteilungen aus der Botanischen Staatssammlung München. 19:441-447 - P.442

Роди грибів
Леканороміцети
1983 у науці